Ahuachapán – miasto w Salwadorze
 Ahuachapán – departament Salwadoru